ЛЕН Лига шампиона 2012/13. је 50. сезона овог најјачег клупског ватерполо такмичења у Европи, а 2. сезона од промене назива у Лига шампиона. Такмичење је почело квалификационим турнирима 14. септембра 2012, а окончало се завршним турниром четворице (фајнал фором) 31. маја и 1. јуна 2013. у српској престоници Београду.

Учествовало је 26 клубова, који су представљали 18 националних савеза. Про Реко и Приморје, победник и финалиста из претходне сезоне су одустали од такмичења. Такође су од такмичења одустали Вашаш, првак Мађарске, загребачка Младост, италијански Посилипо, као и сви црногорски клубови.

Јуна 2012. ЛЕН је најавио увођење новог формата. Уместо два квалификациона кола ове сезоне ће бити само једно, такмичење по групама је проширено на 24 клуба (од којих 20 директно обезбеђује пласман, а 4 долазе из квалификација), док завршница почиње од осмине финала уместо четвртфинала као у претходној сезони.

Квалификације 
Квалификације су игране од 14. до 16. септембра 2012.

Група А 
Утакмице групе А су игране у Тбилисију, Грузија.

Група Б 
Утакмице групе Б су игране у Кројцлингену, Швајцарска.

Такмичење по групама 
Жреб за такмичење по групама одржан је 7. септембра 2012. у Канет ан Русијону. Такмичење по групама је играно од 26. септембра 2012. до 27. фебруара 2013.

Групе Б, Ц и Д су се због одустајања неколико клубова састојале од 5 уместо 6 клубова, тако да је једна екипа била слободна у сваком колу.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Осмина финала 
Жреб за осмину финала одржан је 28. фебруара 2013. у Риму. Прве утакмице су игране 9/10. марта, а реванш утакмице 20/21. марта 2013.

|}
Напомене
 Напомена 1: Ова утакмица је одиграна 10. марта 2013.
 Напомена 2: Ова утакмица је одиграна 21. марта 2013.

Четвртфинале 
Жреб за четвртфинале одржан је 25. марта 2013. у Риму. Прве утакмице су игране 17. априла, а реванш утакмице 30. априла и 1. маја 2013.

|}
 Напомена 3: Ова утакмица је одиграна 30. априла 2013.

Турнир четворице (фајнал фор) 
Завршни турнир четворице (фајнал фор) одржан је од 31. маја до 1. јуна 2013. на отвореним базенима Спортског центра Бањица у Београду, Србија.

Полуфинале

За 3. место

Финале

Види још 
 ЛЕН Куп Европе 2012/13.

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Званичан сајт ЛЕН-а
 Званичан сајт Фајнал фора 2013.

Ватерполо у 2012.
Ватерполо у 2013.